Livsens Ondskab kan hentyde til:

 Livsens Ondskab (bog) – Gustav Wieds klassiske bog fra 1899.
 Livsens Ondskab (mucical) - musical af Livens Ondskab.
 Livsens Ondskab (tv-serie) – tv-serie fra 1972 baseret på Wieds bøger Livsens Ondskab og Knagsted.

 Esau Knagsted – tilnavn til hovedpersonen i Wieds roman.